Савостино — название населённых пунктов:
 Савостино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Савостино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Савостино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Савостино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

См. также 
 Савостинский сельский округ
 Савостин